Antoni Bielak (1872–1931) – polski nauczyciel, działacz społeczny
 Antoni Bielak (1941–2014) – polski polityk, wojewoda płocki
 Antoni Bielak – polski duchowny